Jönköping – miasto (tätort) w Szwecji
 Jönköping (region) – jeden z 21 szwedzkich regionów administracyjnych (szw. län)
 gmina Jönköping (szw. Jönköpings kommun) – gmina w Szwecji
 Jönköpings centralstation – stacja kolejowa

Kluby sportowe:
 HV71 Jönköping – klub hokejowy
 Jönköpings Södra IF – klub piłkarski